Arcàngel Rafael
 Raffaello Sanzio, pintor renaixentista.
 Rafael Ferrer, diversos personatges.
 Rafael Llopart, diversos personatges.
 Rafael Puig, diversos personatges.
 Rafael Sánchez, diversos personatges.
 Raphael (Linares, Espanya, 1943), cantant espanyol